Raadt bezeichnet
Raadt (Mülheim an der Ruhr), Ortsteil von Mülheim an der Ruhr und bis 1920 eigenständige Gemeinde
Theo de Raadt, südafrikanischer Softwarespezialist